Q Polska – polska stacja telewizyjna, emitująca programy z internetu, wystartowała 18 marca 2019 roku. Należy do QYou Media Inc.

Od 1 maja 2019 stacja emitowała reklamy.

Kanał był dostępny w Toya i Play Now TV.

31 lipca 2021 kanał zakończył nadawanie.

Przypisy 

Nieistniejące stacje telewizyjne